Lugu kann bezeichnen:

 den Lugu-See an der Grenze der Provinzen Yunnan und Sichuan in der Volksrepublik China
 Lugu (Nantou), eine Gemeinde auf Taiwan